Honigbär steht für:

 Wickelbär, eine Bärenart
 Hausorden Albrechts des Bären in Gold